В одиночному розряді тенісного турніру British Hard Court Championships 1970, який належав до категорії гран-прі, Марк Кокс здобув титул, у фіналі перемігши Боба Г'юїтта 6-1, 6-2, 6-3.

Сіяні гравці 

 Тоні Роч (2-ге коло)
 Том Оккер (чвертьфінал)
 Боб Г'юїтт (фінал)
 Ісмаїл Ель-Шафей (чвертьфінал)

 Марк Кокс (переможець)
 Білл Боурі (1-ше коло)
 Нікола Пилич (півфінал)
 П'єр Бартез (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

British Hard Court Championships